Název Caesarea či Kaisareia označuje antická města pojmenovaná k poctě Gaia Iulia Caesara nebo některého z římských císařů:

Levanta (Blízký východ)
 Caesarea (Izrael) – současné izraelské město (Kajsarija) poblíž stejnojmenného starověkého města
 Caesarea Maritima – též Caesarea Přímořská, starověké přístavní město v Palestině, sídlo Piláta Pontského
 Caesarea Philippi – vnitrozemské starověké město, dnes archeologické naleziště Banias v Izraeli
 Caesarea Magna – též Syrská Larisa, antické město, dnes syrský Šajzar

Turecko
 Caesarea in Bithynia – též Germanicopolis, starověké město v Bithýnii
 Caesarea in Cappadocia – starověké hlavní město Kappadokie, původní Mazaka, dnešní Kayseri
 Caesarea Germanica – starověké město, dnešní Kahramanmaraş v jihovýchodním Turecku

 Afrika
Caesarea (Mauretánie) – obchodní město na alžírském pobřeží založené Jubou II., centrum římské provincie Mauretania Caesariensis; zříceniny města leží u dnešního města Cherchell

 ostatní
 Amanita caesarea – houba muchomůrka císařská

Starověká města